Tepperberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Tepperberg (* 1952), österreichischer Historiker
 Eva-Maria Tepperberg (* 1938), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin